Дитюк — украинская фамилия.

Известные носители 
 Дитюк, Владимир Аврамович (1935—2016) — Герой Социалистического Труда.
 Дитюк, Корней Корнеевич (1922—1990) — советский военачальник, полковник. Герой Советского Союза.